Симо́р () — коммуна во Франции, регион Юг — Пиренеи.

 Си́мор (, , ) — английская фамилия и топонимы:
Симор — остров в составе архипелага Галапагос.
Симор — остров у побережья Антарктиды.
 Симор (Австралия)
 Симор (Айова)
 Симор (Индиана)
 Симор (Коннектикут)
 Симор (Техас)

См. также 
  — вариант передачи фамилии на русский язык.
 Симор: Введение () — повесть Дж. Сэлинджера.